Михаил Александрович Шишкин: Шишкин, Михаил Александрович (1897 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шишкин, Михаил Александрович (род. 1936) — советский и российский биолог, палеонтолог, эволюционист.